Hickory Flat ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hickory Flat (Arkansas)
 Hickory Flat (Georgia)
 Hickory Flat (Kentucky)
 Hickory Flat (Mississippi)
 Hickory Flat (Tennessee)
 Hickory Flat (Virginia)